Merluzzo del Pacifico è un termine abbastanza generico usato per indicare diverse specie di pesci, quali:
Gadus macrocephalus
Merluccius gayi
Merluccius productus